Lowndes County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Lowndes County (Alabama)
Lowndes County (Georgia)
Lowndes County (Mississippi)